ITS může znamenat:

 Institut tropů a subtropů
 Meziplanetární dopravní systém (z angl. )
 Integrated Truss Structure, páteřní nosník na Mezinárodní vesmírné stanici